Jan Hendrikx (verzetsstrijder) (1917-1945), actief in verzet tijdens Tweede Wereldoorlog en bekend als 'Ambrosius'
 Jan Hendrikx (politicus) (1941), lid van de CDA-fractie van de Eerste Kamer en daarvoor onder meer burgemeester van Herwen-en-Aerdt en van Wijchen, en Commissaris van de Koningin in Overijssel
 Jan Hendrikx (burgemeester) (1944), burgemeester van Baarle-Nassau
 Jan Hendrikx (accordeonist) (1923-2009), Nederlands accordeonist en zanger, o.a. bekend van De Twee Jantjes

Zie ook 
 Jan Hendriks (doorverwijspagina)
 Jan Hendrickx (doorverwijspagina)